Montrose je lahko:

Naselja 
 Montrose, Angus, Škotska
 Montrose, Tasmania
 Montrose, Victoria
 Montrose, Arkansas
 Montrose, Kolorado
 Montrose, Iowa
 Montrose, Michigan 
 Montrose, New York
 Montrose, Pensilvanija
 Montrose, Houston
 Montrose-Ghent, Ohio

Ljudje 
 James Graham, 1. markiz montroški (James Graham, 1st Marquess of Montrose)
 Knez montroški (Duke of Montrose)

Drugo 
 Montrose (konj)
 Montrose (glasbena skupina)
 HMS Montrose